Miasta w USA:
 Harpersfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Harpersfield (ang. Harpersfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Harpersfield (ang. Harpersfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula